Sunflower (Mississippi), localidade
 Sunflower (álbum), de The Beach Boys
 Galáxia do Girassol, apontada em mapas astronômicos como Sunflower
 I girasoli, filme (1970) com Marcello Mastroiani distribuído internacionalmente como Sunflower

Desambiguação